1000 километров «Нюрбургринга» (, , ) — гонка на выносливость, проводящаяся на одноимённом автодроме «Нюрбургринг» в Германии. Впервые проведена в 1953 году как один из этапов Чемпионата мира по гонкам на спортивных автомобилях. Организатор гонки — Всеобщий немецкий автомобильный клуб.

История

Этап чемпионата мира спортпрототипов 

Классическая версия гонки проводилась на 22,810-километровом круге Nordschleife, насчитывая 44 круга в гонке (1003,64 км (с 1967 года — 1004,74 км), и длилась от чуть более восьми часов (в первый год), до около шести часов (в последние годы марафона на Северной петле).

В 1974 году дистанция гонки была сокращена на четверть из-за нефтяного кризиса, а в 1976 — удлинена на 3 круга — до 1073,245 км.

Первые 36 гонок прошли в рамках чемпионата мира спортпрототипов. Дебютную гонку выиграл экипаж заводской Ferrari — Альберто Аскари / Джузеппе Фарина. Организаторов не удовлетворила посещаемость соревнования и следующей гонки пришлось ждать три года.

В 1960-70-е гонка была очень популярна, но, вслед за Формулой-1, 1000-километровый марафон покинул Nordschleife. Последняя гонка там прошла в 1983 — из-за работ по реконструкции трассы круг был укорочен на два километра. Её выиграл заводской Porsche 956 под управлением дуэта Йохен Масс / Жаки Икс.

C 1984 года гонки проводятся на Grand-Prix-Strecke, в то время как главный автомарафон — 24 часа Нюрбургринга — использует классический длинный трек. В 1989-91-м (в последние годы WSCC) длина гонки была сокращена в два раза.

Этап первенства ACO 
С 2000 года автомарафон возобновлён как этап первенства ле-мановской техники ACO — сначала как этап американского чемпионата, а с 2004 — как европейского.

В 2010 году ACO отказалась от этапа на Нюрбургринге в пользу гонки в Будапеште.

Прочее 
В 1960-70-е на Нюрбургринге проводилась 500-километровая гонка для младших классов спортивных машин.

Также на трассе проводится шестичасовая гонка VLN.

Рекорд по числу побед в автомарафоне принадлежит Стирлингу Моссу, побеждавшему здесь четырежды — в 1956, 1958, 1959 и 1960.

В настоящее время 
Ныне второй по значимости автомарафон на Нюрбургринге является частью Oldtimer Festival. Гонка проводится для исторической техники.

Победители прошлых лет 

¹ — Время, отведённое на гонку, завершилось до прохождения полной дистанции. В сериях Ле-Ман и Blancpain Endurance Series на гонку отводилось 6 часов, на Олдтаймер-фестивале — 7 часов.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт соревнования

 1966—1970: история соревнования в картинках
 2000: история соревнования в картинках
 2004: история соревнования в картинках